Герн — фамилия:
 Герн, Армель (1911—1980) — швейцарский и французский поэт, переводчик, эссеист.
 Герн, Карл Иванович (1815 — 1873) — русский генерал, топограф, участник Среднеазиатских походов.
 Герн, Жюль де (1855—1931) — французский естествоиспытатель, зоолог и географ, путешественник.
 Герн, Оттомар Борисович (1827—1882) — военный инженер, кораблестроитель, генерал-лейтенант.